Placostegus laegerdorfensis är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Placostegus laegerdorfensis ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
laegerdorfensis